Хя́ннинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хяннинен, Вейкко (1929—1981) — финский шахматист.
 Хяннинен, Кауко (1930—2013) — финский гребец.
 Хяннинен, Яакко (род. 1997) — финский велогонщик.